Шаншу — одна з назв канону Шу Цзін.
 Шаншулін (чиновник)